Ел Тунал има више значења:

 Ел Тунал (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Тунал (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Тунал (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тунал (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тунал, Лос Оливос (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тунал (Уаска де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Тунал (Сан Фелипе дел Прогресо), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Тунал (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тунал, Санта Елена (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Тунал (Суаки Гранде), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Тунал (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику